Янис Карлович Бетиньш (, , , хутор Берзмуйжа, ныне Добельский район Латвии — ) — латышский шахматист и , составитель задач и этюдов, внёс важный вклад в развитие этюдного искусства (один из тех, кто подготовил основу для развития современного художественного этюда). В старых источниках может упоминаться в немецком написании, как И. Бетинг.

Окончил гимназию в Риге. Затем изучал инженерное дело в Рижском политехническом училище (до 1886), но диплом не получил.

Свои первые шахматные композиции опубликовал в 1882 году. В 1930 году издал в Риге (совместно с братом Карлисом) сборник «Шахматные задачи и этюды» (на латышском языке).

Избранные этюды 

Решение:

1. Крb7-a6!! Единственный путь к ничьей: 1. Крc6? Крc8; или 1. Крa7? Сe3; или 1. Крa8? Сa5 2. b7 Сc7 с проигрышем.
1... Крd8-c8 (1...Сf4 2. Сc2)
2. Крa6-a7 Сd2-e3
3. Крa7-a8! Сe3:b6
4. Сa4-b3! c4-c3
5. Сb3-e6+ Крc8-d8
6. Сe6:f5 Ничья.
Автор посвятил этюд Вильгельму Стейницу.

Решение:

С первого взгляда позиция кажется ничейной, так как после очевидных ходов 1. g7 Лg2 2. Крf7 Крf5 чёрные отдают ладью за одну пешку, а затем продвижением пешки a6 отвлекают слона от защиты другой.
1. Сd6-e7! Крe4:f4 (иначе 2. Сg5)
2. Сe7-g5+!! Крf4:g5
3. g6-g7 
И белые проводят ферзя (от шахов король скрывается на a7).

Литература 
 
 
 Бондаренко Ф. С. Становление шахматного этюда. Киев: Здоров'я, 1980, С. 141-143.

Ссылки